Serrivomer är ett släkte av fiskar. Serrivomer ingår i familjen Serrivomeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Serrivomer